Барсов, Николай:
 Барсов, Николай Иванович (1839—1903) — российский богослов и публицист, профессор гомилетики. Один из авторов ЭСБЕ.
 Барсов, Николай Матвеевич (1859—?) — русский полковник, герой ПМВ.
 Барсов, Николай Матвеевич (1857—1904) — русский врач.
 Барсов, Николай Николаевич (1901—1981) — краевед, статистик, плановик-экономист.
 Барсов, Николай Павлович (1839—1889) — российский историк.